est un patronyme que partage plusieurs personnalités. 

Thibodeau se décline également sous d'autres formes : Thibodeaux, Thibodau et Thibodaux.

Personnes 
Jourdan Thibodeaux (1986-), est un violoniste et chanteur cadien.
Rufus Thibodeaux (1934-2005), est un violoniste cadien.

Patronyme québécois
Homonymie de patronyme